Le Championnat d'Italie de football 1914-1915 est la dix-huitième édition du championnat d'Italie. Le championnat fut interrompu par l'entrée de l'Italie dans la Première Guerre mondiale le  qui avait décrété la mobilisation générale la veille et suspendu le championnat d'Italie. Le Genoa Cricket and Football Club fut déclaré champion par la Fédération italienne après le conflit remportant ainsi son septième titre. 

La formule du championnat est assez complexe. Il y a tout d'abord une phase régionale où l'Italie est coupée en deux : le tournoi péninsulaire et le tournoi principal. Les vainqueurs de chaque région étaient censés se rencontrer dans une finale nationale.

Phase régionale

Tournoi péninsulaire

Championnat de Toscane 
Le  la SPES Livorno et le Virtus Juventusque fusionnent pour donner naissance à l'Unione Sportiva Livorno. Le match initialement prévu entre les deux clubs n'eut donc jamais lieu. 

Résultats

Roman Football Club et la Lazio sont qualifiés pour le championnat d'Italie centrale qui regroupe les deux premiers du championnat de Toscane et les deux premiers du championnat du Latium.

Championnat d'Italie centrale 
Le championnat d'Italie centrale oppose les deux premières équipes des championnats de Toscane et du Latium. Le championnat fut interrompu par la Première Guerre mondiale. Le premier de ce championnat devait affronté le champion de Campanie. 

Résultats

Championnat de Campanie 
Le championnat de Campanie fut interrompu par la Première Guerre mondiale. Le vainqueur de ce championnat devait rencontré en finale du tournoi péninsulaire le vainqueur du championnat d'Italie centrale.

Les deux résultats ne furent pas homologués et furent donnés à rejouer.

Matchs à rejouer

Tournoi principal

Éliminatoires

Championnat de Ligurie et du Bas-Piémont 

 Genoa, Alessandria et Andrea Doria qualifiés pour les demi-finales nationales du tournoi principal.

Championnat du Piémont central 

 Torino, Juventus et Vigor qualifiés pour les demi-finales nationales du tournoi principal.
 

(*) victoire par forfait

Championnat du Piémont et de Lombardie tessinoise 

 Pro Vercelli, Casale et Novara qualifiés pour les demi-finales nationales du tournoi principal.
 Le club de Savoia cessa d'exister juste avant le début de la saison. 

 En gras les victoires par forfait.

Championnat de Lombardie centrale et d'Emilie 

 Milan et Juventus Italia qualifiés pour les demi-finales nationales du tournoi principal.

Championnat de Lombardie orientale et d'Emilie 

 Internazionale et Como qualifiés pour les demi-finales nationales du tournoi principal.

Championnat de Vénétie 

 Vicenza, Hellas et Venezia qualifiés pour les demi-finales nationales du tournoi principal.

Demi-finales nationale

Groupe A 

 Genoa qualifié pour la finale nationale du tournoi principal.

(*) victoire par forfait

Groupe B 

 Milan qualifié pour la finale nationale du tournoi principal.

(*) victoire par forfait

Groupe C 

 Torino qualifié pour la finale nationale du tournoi principal.

(*) victoire par forfait

Groupe D 

 Internazionale qualifié pour la finale nationale du tournoi principal.

(*) victoire par forfait

Finale nationale 
La dernière journée ne fut pas disputée en raison de l'entrée en guerre de l'Italie. Le vainqueur de ce groupe devait affronté le vainqueur du tournoi péninsulaire. La Fédération attribua a posteriori le titre de champion d'Italie au Genoa.

Effectif du Genoa Cricket and Football Club 
 Giacomo Rolla
 Claudio Casanova II
 Renzo De Vecchi
 Pella
 Alessandro Magni
 Ettore Leale
 Percy Walsingham
 Bernardo
 Enrico Sardi I
 Aristodemo Santamaria
 Edoardo Mariani

 Entraîneur : William Garbutt

Championnat d'Italie de football
Championnat Italie Football 1914-1915 Serie A
Championnat Italie Football 1914-1915 Serie A
Italie
Italie